Property (englisch) steht für:
 Eigenschaft in verschiedenen Wissenschaften
 Eigentum in verschiedenen Fachsprachen, beispielsweise in Zusammenhang mit Geistigem Eigentum
 Vermögen im britischen Recht, siehe Property law (England und Wales)
 Propriedade, brasilianischer Spielfilm aus dem Jahr 2022.